Molekulska formula -{C16H21NO}- se može odnositi na:

 3-Hidroksimorfinan
 Norlevorfanol